Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden vom 27. Juli bis 5. August insgesamt 15 Wettbewerbe im Schießen ausgetragen.

Qualifikation 

Athleten folgender Nationen haben bereits Quotenplätze erkämpft: